Die 2. divisjon 1972 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Insgesamt 35 Mannschaften wurden in vier Gruppen eingeteilt. In den Gruppen A und B spielten jeweils zehn Teams, die nicht aus dem Norden des Landes kamen. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf. Die Zweitplatzierten der Gruppe A und B spielten zusammen mit dem Sieger der Distriktgruppe IX–X den dritten Aufsteiger aus. Die Tabellenletzten der Gruppen A und B stiegen direkt in die 3. divisjon ab, während die beiden Vorletzten den dritten Absteiger ausspielten.

In den Distriktgruppe IX–X spielten acht Mannschaften aus den Provinzen Nordland, Helgeland und Troms, sowie sieben Teams aus der Provinz Finnmark im Distrikt XI. Die beiden Sieger qualifizierten sich für das nordnorwegische Finale.

Gruppe A

Gruppe B

Distrikt IX–X

Distrikt XI

Play-offs 

|}

Relegation 

|}
Bryne blieb in der 2. divisjon, Brumunddal stieg in die 3. divisjon ab.

Finale Nordnorwegen 

|}

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1972
1972